Behting ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Behting (lettisch Kārlis Bētiņš; 1867–1943), baltischer Schachspieler, Schachkomponist und Schachpublizist
 Johann Behting (lettisch Jānis Bētiņš; 1856–1944), baltischer Schachkomponist